

Biografia 
È soprannominato Barba Bomber, derivato dalla sua abitudine di portare la barba lunga.

Caratteristiche tecniche 
Inizia la carriera da ala destra, per poi adattarsi a coprire il ruolo di centravanti.

Carriera

Club 
Inizia a giocare a calcio nel settore giovanile della . Il 28 luglio 2009 si trasferisce in prestito al , in Serie D. Con l'arrivo di Stefano Cuoghi sulla panchina del Pisa viene adattato a terzino destro. A fine stagione vince il campionato, contribuendo al ritorno della squadra in terza serie. Il 22 luglio 2010 viene acquistato dal .

Il 6 luglio 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal , in Lega Pro. Il 17 giugno 2017 segna una delle reti che consentono al Parma di superare per 2-0 l' nella finale play-off disputata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che decreta la promozione dei ducali nella serie cadetta. Il 16 gennaio 2018 viene ceduto al  in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.

Il 19 agosto 2021 firma un contratto annuale con opzione di rinnovo con il , in Serie C. Il 20 gennaio 2022 viene ceduto a titolo temporaneo al . Mette a segno 5 reti in 17 incontri, che non bastano alla squadra per salvarsi. Il 25 agosto 2022  viene acquistato a titolo definitivo dal , con cui firma un biennale. Il 31 gennaio 2023 si trasferisce in prestito al .

Nazionale 
Esordisce con la nazionale Under-17 il 6 dicembre 2005 contro la Romania in amichevole.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 2 marzo 2023.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Pisa: 2009-2010 (Girone D)

Note

Collegamenti esterni